

Patronyme
Classement par ordre alphabétique du prénom
 Anne Staquet est une philosophe belge ;
 Georges Staquet, (1932-2011), acteur français ;
 Willy Staquet (1920-2010), compositeur et accordéoniste belge ;

Homonymie
Homonymie de patronyme